«Закон» — название ряда фильмов:

 Закон (фильм, 1958) — итальянский художественный фильм.
 Закон (фильм, 1962) — индийский художественный фильм
 Закон (фильм, 1989) — советский художественный фильм.
 Закон (фильм, 1990) — Буркина-Фасо, гран-при Каннского фестиваля.